A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 10 000 méteres síkfutás versenyszámát 2021. július 30.-án rendezték a tokiói olimpiai stadionban. Az aranyérmet az etióp Selemon Barega nyerte 27:43,22-es idővel.

A kvalifikáció során 27:28,00 másodperc volt a szintidő.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények 
A versenyt több mint 30°C-os hőmérsékletben, és emellett magas páratartalomban rendezték.

Az időeredmények perc:másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

F10000